Ferdinando IV fu il nome di diversi monarchi:

Ferdinando IV di Castiglia – detto "il Chiamato", re di Castiglia e León (1295-1312)

Ferdinando IV d'Asburgo – re d'Ungheria (1646-1654) e di Boemia  (1647-1654), erede del Sacro Romano Impero – morì prima del padre, Ferdinando III

Ferdinando IV di Napoli – nome come re di Napoli (1759-1799, 1799-1806 e 1815-1816) di Ferdinando I di Borbone

Ferdinando IV di Asburgo-Lorena – granduca di Toscana (1859-1861)